José Luis Garcés puede referirse a:

 José Luis Garcés Rivera (1981-), futbolista panameño.
 José Luis Garcés González (1950-), escritor colombiano.